Frans Burman ist der Name folgender Personen:

* Frans Burman (Theologe, 1628) (Frans Burmann; 1628–1679), niederländischer reformierter Theologe
 Frans Burman (Theologe, 1671) (Frans Burmann; 1671–1719), niederländischer reformierter Theologe
 Frans Burman (Theologe, 1708) (Frans Burmann; 1708–1793), niederländischer reformierter Theologe